Carlos Vives (Santa Marta, Colòmbia, 1961), cantant, actor i compositor colombià
 Carlos Vives i Torrella (Barcelona, 1900 - 1974), dibuixant i dissenyador català